Базз Клиффорд (, урожденный Reese Francis Clifford III; 8 октября 1942, Беруин, США — 26 января 2018) — американский певец и автор песен.

Биография 
У Клиффорда был всего лишь один хит, с которым он, однако, прославился на весь мир.  в начале 1961 занимала 6-е место (Billboard pop chart), в Великобритании 17-е, а в Германии немецкая версия в исполнении Ральфа Бендикса поднялась до первой ступени чартов.

Не имея особого успеха в дальнейшем, Клиффорд обратился сначала к фолк-року, потом к музыке кантри, но так и остался артистом одного хита.

Базз Клиффорд умер в возрасте 75 лет от осложнений гриппа.

Дискография

Альбомы 
 1961: Baby Sittin' with Buzz Clifford
 1969: See Your Way Clear
 1995: More Than Just Babysittin
 2002: Norse Horse
 2003: Complete Recordings 1958-1967: More Than Just Babysitting (Kompilation)
 2006: Buzz for Sale
 2007: Golden Pipes: 50 Years of Buzz Clifford (Kompilation)

Синглы

Литература 
 Frank Laufenberg: Hit-Lexikon des Rock & Pop, ISBN 3-548-36920-0

Примечания 

Родившиеся в 1942 году
Википедия:Биографии современников
Исполнители RCA Victor